Mistrzostwa Związku Radzieckiego w szachach – turnieje rozgrywane w latach 1920–1991, mające na celu wyłonienie mistrzów i mistrzyń Związku Radzieckiego w szachach.

Lista zwycięzców

Najwięcej tytułów 
 6 - Michaił Botwinnik, Michaił Tal
 4 - Tigran Petrosjan, Wiktor Korcznoj, Aleksander Bielawski
 3 - Paul Keres, Leonid Stein, Anatolij Karpow

Przypisy

Bibliografia 
 Andrew Soltis Soviet Chess 1917–1991, 
 Всероссийская шахматная олимпиада – 1920 год
 ChessBase Megabase 2007
 Campeonato de la URSS

Szachy w ZSRR
Związek